Gracillaria — род чешуекрылых из семейства молей-пестрянок (Gracillariidae), насчитывающий девять видов.

Описание
Цвет передних крыльев может быть от белой до черновато-бурой с косыми полосами различной окраски. Эдеагус трубковидный, заострённый, равен по длиннее вальвам или немного длиннее их. Гусеницы питаются листьями растений семейства маслиновые.

Хозяйственное значение 
Сиреневая моль-пестрянка являются опасным вредителем сирени в зелёных насаждениях городов.

Классификация 
Многие виды, первоначально описанные в роде Gracillaria, сейчас относятся к роду Caloptilia. Эти два рода отличаются особенностями строения копулятивного аппарата самцов и самок, а также расположением щетинок на теле личинок.

Распространение 
В Палеарктике встречается 7 видов, один из которых известен из Северной Африки (Марокко). Вид Gracillaria chalcanthes обнаружен в Мьянме. Вид Gracillaria verina описан с острова Пасхи.

Примечания 

Моли-пестрянки
Роды чешуекрылых